

Patronyme 
 Pons Ricard de Genouillac (ca. 1352)
 Jacques de Genouillac, dit Galiot de Genouillac, Grand Maître de l'Artillerie de François I (1465 - 1546) 
 Henri du Verdier de Genouillac (1881-1940), abbé, épigraphiste et archéologue spécialisé en assyriologie

Toponyme 
 Genouillac, commune française de la Charente
 Genouillac, commune française de la Creuse

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France